Grozdasta piskavica (lat. Trigonella corniculata), vrsta piskavice, porodica mahunarki. Raširena je po Mediteranu

Izvori

Vanjske poveznice 
 

Trigonelleae